Лесничевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесничевка — хутор в Браславском районе Витебской области.

Украина 
 Лесничевка — посёлок в Шаргородском районе Винницкой области.